Krasko oder Kraśko ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Krasko (1957–2006), russischer Schauspieler
 Ivan Krasko (1876–1958), slowakischer Dichter und Schriftsteller
 Oksana Krasko (* 1995), ukrainische Billardspielerin
 Olga Jurjewna Krasko (* 1981), russische Schauspielerin
 Wincenty Kraśko (1916–1976), polnischer Politiker